Бураково — село в Спасском районе Татарстана. Центр администрации Бураковского сельского поселения.

История села 
Основано Бураково в конце 17 века на землях опустевшего Ахтачинского острога. До этого, в 1656-1698 годах, местные владения принадлежали служилым татарам деревни Азмер (нынешние Измери). В 1698 году эта земля была пожалована Михаилу Баракову, а в 1716-ом принадлежала его сыновьям. Исследователи считают, что название Бураково произошло как раз от изменённой фамилии основателя села. В дореволюционных источниках оно было известно также под названиями Актай (по текущей здесь реке) и Богородское (по возведённой в селе церкви). Не выяснено пока, долго ли владели селением помещики Бараковы (Бураковы), передали ли они его в приданое при выдаче дочери замуж или же продали, но известно, что во второй половине 18 века здесь уже управляли помещики Толстые...
Граф Александр Васильевич Толстой родился в 1738 году, дослужился до тайного советника и в 1797-1799 годах был гражданским губернатором только что образованной Симбирской губернии. Основное его поместье располагалось в селе Ундоры недалеко от Симбирска. Но и в Спасском уезде Казанской губернии Александр Васильевич был владельцем 329 душ крестьян в селе «Актай, Бураково тож», а также 236 душ в деревне Долгоруково неподалёку (в 1795 году здесь его супруге Ф.В.Толстой принадлежало 56 дворов, в которых проживало 434 крестьянина). Их дочь Вера Александровна Толстая в 1796 году вышла замуж за П.Н.Ивашева, в приданое получила поместье в селе Ундоры, где и обосновалась молодая семья. А после смерти в 1815 году А.В.Толстого село Бураково тоже перешло к дочери, которая уже носила фамилию Ивашева.
Муж её Пётр Никифорович Ивашев родился в 1767 году в семье предводителя дворянства Буинского уезда. Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, за штурм Измаила и Очакова был награждён золотыми крестами. В 1788-1796 годах служил при штабе полководца Александра Суворова, был его ближайшим сподвижником. После женитьбы на В.А.Толстой продолжил военную службу. В Отечественную войну 1812 года он уже генерал-майор, военный директор путей сообщения действующей армии. Участвовал в Бородинском и других сражениях с французами, был в заграничных походах, награждён русскими и иностранными орденами. После выхода в отставку жил с женой в Ундорах, а их дочь Екатерина Петровна Ивашева (она родилась в 1811 году) вышла замуж за князя Ю.С.Хованского и получила в своё владение родительское поместье в селе Бураково.
Юрий Сергеевич Хованский, муж Екатерины Петровны, родился в 1806 году, его отец в 1804-1808 годах был симбирским гражданским губернатором. Учился Юрий Сергеевич в Царскосельском лицее, дослужился до статского советника, был большим поклонником литературы и изящных искусств, дружил с композитором М.И.Глинкой. После женитьбы семья жила в родовой усадьбе Хованских в селе Архангельское Ставропольского уезда Симбирской губернии. Но был у них помещичий дом и в селе Бураково, где больше заправляла хозяйка Екатерина Петровна Хованская. В 1839-1851 годах здесь на её средства была построена Казанско-Богородицкая церковь. Трёхпрестольный кирпичный храм возвели на берегу реки Актай. Первоначально проект был заказан петербургскому архитектору Бенземанну, но на его осуществление в итоге не смогли найти деньги. А построили церковь по проекту архитектора А.П.Брюллова, академика, преподавателя Императорской Академии художеств. Иконостас и стенную живопись писали ученики его брата, известного художника Карла Брюллова, с которым Екатерина Петровна была лично знакома.
Интересна судьба родного брата Екатерины Петровны - Василия Петровича Ивашева, известного декабриста. Он был ротмистром Кавалергардского полка, адъютантом главнокомандующего 2-й армией П.Х.Витгенштейна, членом общества «Союз благоденствия». В 1823-24 годах лечился в домашних условиях в родном селе Ундоры, а в день восстания декабристов 14 декабря 1825 года находился в Симбирске. Но его фамилия всплыла в списках организаторов восстания, в январе 1826-го Василий Петрович был арестован в Москве и приговорён к 15 годам каторжных работ. Отправили его в город Читу, где он написал поэму «Стенька Разин». А в 1830-ом перевели на Петровский железоделательный завод (ныне г. Петровск-Забайкальский). В Сибирь к нему приехала невеста Камилла Ле-Дантю, француженка, дочь гувернантки, служившей в доме Ивашевых. В 1831 году они добились от властей, чтобы был зарегистрирован их брак. Но суровые условия жизни сказались на здоровье, в 1839-ом Камилла скончалась, а год спустя не стало и Василия Ивашева. В 1841 году их малолетние дети Мария, Пётр и Вера Ивашевы были отправлены на Волгу, под опеку родной тётки Екатерины Петровны Хованской, которая воспитывала их под фамилией Васильевых. Жили они у неё попеременно то в селе Архангельском, то в Буракове, а позже переехали в Санкт-Петербург. Лишь в 1856 году по манифесту об амнистии детям Василия Ивашева были возвращены фамилия и дворянство.
А дочь Екатерины Петровны - княжна Вера Юрьевна Хованская - в 1853 году вышла замуж за действительного статского советника Владимира Васильевича Трубникова. В приданое она получила от родителей 774 души крестьян и 5801 десятину земли в селе Бураково, деревнях Екатериновка и Воскресенское (это второе название деревни Долгоруково) Спасского уезда. Свадьбу праздновали в Буракове, и можно предположить, что именно здесь встретились 18-летняя дочь декабриста Мария Васильевна Ивашева и 24-летний брат жениха Константин Васильевич Трубников. Уже через год, в 1854 году, они тоже сыграли свадьбу. Константин Васильевич получил образование в Московском дворянском институте и Московском университете, в 1852-1859 годах служил в хозяйственном департаменте МВД России. С конца 1850-х он директор пароходного общества «Русалка», а также известный публицист и издатель. Под его руководством в Санкт-Петербурге выпускались «Журнал для акционеров» (1857-59), «Биржевые ведомости» (1860-75), «Вечерняя газета» (1865-75), «Телеграммы русского телеграфного агентства» (1867-71), «Записки для чтения» (1866-68), «Новое время» (1875-76), «Финансовое обозрение и вестник железных дорог и пароходства» (1876-78), «Телеграф» (1878-80), «Русский экономист» (1884-86), «Экономические ведомости» (1896), «Мировые отголоски» (1897-98), ежедневная газета «Русский голос» (1901-04), а также много брошюр и переводов на темы экономики и политики. Жила семья в Санкт-Петербурге, Мария Васильевна Трубникова была в те годы одним из лидеров женского движения в России, а её дочери стали членами революционной группы «Чёрный передел».
Ну, а Владимир Васильевич Трубников, женившись на Вере Юрьевне Хованской, практически стал хозяином села Бураково. Хотя сам чаще жил в Петербурге, в поместье бывал наездами, военная служба не позволяла. В семье родились пятеро детей: Мария (1854), Екатерина (1855), Ольга (1856), Георгий (1857) и Аглаида (1859). Род Трубниковых вышел из дворян Рязанской губернии, но стараниями Владимира Васильевича уже в 1862 году он был внесён и в 6-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Сам же он дослужился до генерала Русской императорской армии. В 1872 году на средства Трубникова в Буракове была расширена Казанско-Богородицкая церковь - надстроена колокольня, сооружена трапезная (архитектор П.В.Тихомиров), а в 1880-ом возведён придел во имя Святителя Николая Чудотворца. В 1878 году Владимир Васильевич пожертвовал свой каменный дом для открываемой в селе земской школы, первой учительницей в которой была Лидия Михайловна Дубова, ставшая впоследствии Героем Труда.
Дочери Трубникова вскоре вышли замуж и разъехались из родовой усадьбы, а поместье по наследству перешло сыну Георгию Владимировичу, которого чаще называли народной версией этого имени - Юрий. Он получил специальность агронома, поэтому в большие города не уехал и постоянно жил в родовом имении, которое вскоре под его руководством стало образцовым в Спасском уезде. Вёл Юрий Владимирович и активную общественную жизнь: участвовал в работе земских органов, а в 1893-96 годах был спасским уездным предводителем дворянства, практически хозяином уезда. В яблоневый сад, расположенный рядом с усадьбой на берегу Актая, Трубников начал завозить экзотические растения. Привёз из Франции белую сирень, развёл барбарис, который до сих пор цветёт в Буракове весной у реки. У местных жителей сохранилось предание, что Юрий Владимирович по характеру был человеком строгим, вспыльчивым, и местные крестьяне, работавшие в имении, его очень боялись. А если появлялись какие-то вопросы, предпочитали обращаться сначала к барыне, чтобы как-то смягчить возможный гнев помещика.
Жители села Бураково до реформы 1861 года относились к категории помещичьих крестьян, а затем создали сельскую общину, земельный надел которой к началу 20 века составлял 436,7 десятин. Занимались они земледелием, разведением скота, бондарным промыслом. В селе, кроме церкви и земской школы, были созданы мелкие предприятия - 2 кузницы, 4 мельницы, 3 мелочные лавки. Ежегодно 8 июня в Буракове проводилась большая сельская ярмарка. Относилось село к Николо-Пичкасской волости Спасского уезда. Во время революционных событий 1917 года созданный в Буракове комитет бедноты конфисковал у Юрия Трубникова землю и имущество, раздав всё местным крестьянам, попросту говоря, усадьбу разграбили. В советские времена и красивый трёхэтажный дом Трубниковых, располагавшийся рядом с Казанско-Богородицкой церковью, разобрали и растащили, а великолепный сад с экзотическими деревьями был запущен, без ухода зарос и выродился. До наших дней из имения Трубникова дожили лишь часть книг помещичьей библиотеки и картина художника Голицына, они хранятся в районной библиотеке в городе Болгаре.
Землю отняли не только у помещика Трубникова, но и у сельской крестьянской общины села Бураково, а также у отдельных работящих крестьян, которых объявили кулаками. В 1931-ом в селе был организован колхоз «Ильич», существовавший до 1959 года (в 1947-ом он имел 1594 гектара пашни). В 1960-е эти земли включили в состав совхозов «Пичкасский» и им. Абдуллы Алиша, затем был создан совхоз «Бураковский», преобразованный в 1998 году в СХПК «Бураковский». Сельсовет здесь тоже был организован в 1931 году и включал также деревню Кожаевку. Ну, а сегодня в Бураковское сельское поселение, кроме Буракова и Кожаевки, входят также село Каюки и посёлок Коминтерн. Принадлежащая когда-то местным помещикам деревня Долгоруково в 1950-е годы была переселена в связи с затоплением, а Екатериновка ныне относится к Кураловскому поселению. До революции в Буракове проживали более 1100 человек, по последней же переписи осталось лишь около 60 жителей... А украшением села по-прежнему является старинная Казанско-Богородицкая церковь, единственное оставшееся напоминание о забытых многими бураковских помещиках.

Известные уроженцы и жители 
 Захаров, Андрей Семёнович — советский государственный деятель.
 Пигалев, Дмитрий Матвеевич - председатель Сталинградского горисполкома (глава города в современной терминологии) 1938-1948 годы. . Начальник гражданской обороны Сталинграда в дни Сталинградской битвы.

Примечания 

http://spas-rt.ru/news/stranitsyi-istorii/burakovskie-pomeschiki 

Населённые пункты Спасского района Татарстана